Soto del Barco ist ein Concejo (eine Gemeinde) der Autonomen Region Asturien. (In Asturien und Galicien entsprechen die Concejos den Municipios im übrigen Spanien.)

Es grenzt im Norden an den Golf von Biskaya, im Süden an Candamo und Pravia, im Osten an  Castrillón und wird im Westen durch den Fluss Río Nalón begrenzt.

Der Concejo verfügt über einen Busbahnhof am Netz der Renfe.

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde 
Quelle:  – grafische Aufarbeitung für Wikipedia

Bedingt durch die Krise in der Fischindustrie leidet die Stadt unter einer permanenten Abwanderung.

Politik

Wirtschaft

Kultur und Sehenswürdigkeiten 
 Castillo de San Martín (Burg von San Martin), das älteste und wohl wichtigste Bauwerk der Stadt in El Castillo, 1,5 km entfernt
 Palast von Ferrera aus dem 16. Jahrhundert

 Die Gastronomie mit Fischen ist fast allen Varianten und Muschelgerichten ist durch das Meer geprägt. Die Spezialität des Ortes ist junger Aal.

Parroquias 
 Corrada
 San Juan de la Arena
 Ranón
 Riberas
 Soto

Quellen 
 Bevölkerungszahlen

Weblinks 

 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos

Einzelnachweise 

Ort in Asturien